Lilit – variante del nome proprio di persona Lilith
Lilit - In un mondo migliore – programma televisivo trasmesso da Rai 3 nel 2011
Lilìt e altri racconti – raccolta di racconti di Primo Levi

Pagine correlate
Lilith (disambigua)